Gareth Evans může být:

 Gareth Evans (politik) (* 1944) – australský politik
 Gareth Evans (filozof) (1946–1980) – anglický filozof
 Gareth Evans (ragbista) (* 1952) – velšský ragbista
 Gareth Evans (režisér) (* 1980) – velšský filmový režisér